Schecke bezeichnet:

 ein Tier mit Scheckung, meist auf Pferde (siehe dazu Schecke (Pferd)) oder Hauskaninchen bezogen
 Schecke (Kleidung), eine Jacke
 die veraltete Mehrzahl von Scheck

Siehe auch:
 Eierschecke
 Schecken